Аквилин () — имя собственное

 Веттий Аквилин (уп. 286) — римский государственный деятель
 Гай Веттий Аквилин Ювенк (уп. 330) — древнехристианский писатель
 Аквилин Египетский — мученик (уп. 311)
 Аквилин Кёльнский (ум. 1015) — святой, также известен как Аквилин Миланский (не путать с Акв. Миланским ниже)
 Аквилин Миланский (?-650) — святой
 Аквилин Сцилитанский (?-180) — святой мученик
 Аквилин из Эврё (620—690) — епископ из Нормандии, святой

Примечания

См. также 
 Аквилино — средневековая тирольская серебряная монета.